Podsada může znamenat:

 Podsada (zoologie) – izolační vrstva srsti některých savců
 Podsada stanu – dřevěná konstrukce používaná v podsadových stanech